Who’s Your Daddy? – film fabularny w reżyserii Andy’ego Fickmana
 Who's Your Daddy? – singel włoskiego DJ-a i producenta Benny’ego Benassiego
 Who’s Your Daddy? – singel fińskiego zespołu Lordi